

Localidades

Eschweiler (Luxemburgo)
Eschweiler (Renânia)

Desambiguações de topônimos